Bièvre is een plaats en gemeente in de provincie Namen in België. De gemeente telt ruim 3000 inwoners. Bièvre is een uitgestrekte dunbevolkte gemeente, in het zuidoosten van de provincie.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Ten noorden van Gros-Fays ligt nog het dorpje Six-Planes en in Graide ligt ook rond het station nog een afzonderlijk dorpje.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek 2013-2018 
Het bestuur van Bièvre bestaat uit de lijst EPV die de meerderheid van de zetels heeft.

De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 (*) De zetelverdeling ontbreekt of is onvolledig op de database(*)1976: L Bourg / 1982: L.30

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Bièvre

Galerij

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Namen (provincie)